

Persone 
Anna Nagata – attrice giapponese
Hideo Nagata – poeta giapponese
Mikihiko Nagata – poeta giapponese
Linda Nagata – scrittrice statunitense
Masahiro Nagata – astrofilo giapponese
Masaichi Nagata – produttore cinematografico giapponese
Masayoshi Nagata – matematico giapponese
Mitsuru Nagata – calciatore giapponese
Takashi Nagata – ex calciatore giapponese
Takeshi Nagata – geofisico giapponese
Tetsuo Nagata – direttore della fotografia giapponese
Tetsuzan Nagata – soldato e politico giapponese
Yūji Nagata – wrestler giapponese

Altro 
Nagata – quartiere di Kōbe, in Giappone
Nagata – stazione della metropolitana di Kōbe, in Giappone
Nagata – stazione della metropolitana di Osaka, in Giappone
Nagata – quartiere di Chiyoda, Tokyo, in Giappone
Shin-Nagata – stazione ferroviaria di Nagata, Kobe, in Giappone
Santuario Nagata – santuario shintoista a Kobe, in Giappone

en:Nagata